Zonzini ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Zonzini (* 1988), san-marinesischer Tennisspieler
 Emanuele Zonzini (* 1994), san-marinesischer Autorennfahrer
 Ermanno Zonzini (* 1974), san-marinesischer Fußballspieler
 Giacomo Zonzini (* 1990), san-marinesischer Tennisspieler
 Silvio Zonzini (* 1959), san-marinesischer Radrennfahrer